Alessandro Lucarelli (Livorno, 22 de julho de 1977) é um ex futebolista italiano que atuava na posição de zagueiro. Lucarelli se tornou ídolo do Parma.

Carreira
Lucarelli iniciou a carreira em 1996, no Piacenza

Para ganhar experiência, foi emprestado ao Leffe (um dos times que formariam o AlbinoLeffe) em 1997.

Jogou também por Palermo, Fiorentina, Livorno, Reggina, Siena e Genoa.

Desde 2008, atua pelo Parma, sendo um dos remanescentes da equipe que declarou falência em 2015.

Durante as passagens por Livorno e Parma, o zagueiro chegou a jogar com seu irmão, o atacante Cristiano Lucarelli.

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913